Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Palermo Ladies Open 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 20. bis 21. Juli 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Palermo